Cet article présente la liste des villes du Belize.

Villes du Belize classées par population

Annexes

Sources

Liens externes 

 
 City Population

Belize

Liste en rapport avec le Belize